«Кинематографическая вселенная Marvel» (; сокр. КВМ) — вымышленная вселенная, американская медиафраншиза, серия фильмов о супергероях, основанная на комиксах компании Marvel и разработанная кинокомпанией Marvel Studios. Вселенная была создана путём соединения в общую сюжетную линию нескольких фильмов и сериалов с общими актёрами, персонажами и событиями.

Из различных наград в области научной фантастики премия Сатурн является самой частой премией для Кинематографической вселенной Marvel; за 11 лет фильмы КВМ были номинированы на 135 премий Сатурн (выиграв 36): 8 номинаций за «Железного человека» (выиграл три), 1 номинация за «Невероятного Халка», 4 номинации за «Железного человека 2», 4 номинации за «Тора» (выиграл одну), 7 номинаций за «Первого мстителя», 6 номинаций за «Мстителей» (выиграли четыре)», 5 номинаций за «Железного человека 3» (выиграл три), 5 номинаций за «Тора 2: Царство тьмы», 11 номинаций за «Первый мститель: Другая война», 9 номинаций за «Стражи Галактики» (выиграли четыре), 4 номинации за «Мстители: Эра Альтрона» (выиграли одну), 6 номинаций за «Человека-муравья» (выиграл одну), 8 номинаций за «Первый мститель: Противостояние» (выиграл одну), 10 номинаций за «Доктора Стрэнджа» (выиграл две), 4 номинации за «Стражи Галактики. Часть 2» (выиграли одну), 4 номинации за «Человека-паука: Возвращение домой» (выиграл одну), 2 номинации за «Тор: Рагнарёк», 14 номинаций за «Чёрную пантеру» (выиграла пять), 2 номинации за «Мстители: Война бесконечности» (выиграли одну), 3 номинации за «Капитана Марвел», 14 номинаций за «Мстители: Финал» (выиграли шесть) и 4 номинации за «Человека-паука: Вдали от дома» (выиграл две). Это также является рекордом по количеству номинаций (и вторым рекордом по количеству побед) на Сатурн за кино-франшизу.

Кинематографическая вселенная Marvel также отличается тем, что «Чёрная Пантера» стала первым супергеройским фильмом и фильмом КВМ номинировавшимся на премию Оскар за Лучший фильм, и премию Золотой глобус за Лучший фильм.

Фильмы КВМ также номинировались на 12 премий Хьюго, выиграв две за «Мстителей» и «Стражей Галактики».

Оскар

Золотой глобус

BAFTA

Грэмми

Сатурн

Хьюго

MTV Movie & TV Awards

Примечания

Кинематографическая вселенная Marvel

Кинематографическая вселенная Marvel